Bulatow, Bulatowa (weiblich), ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Bulatow (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Andrei Arnoldowitsch Bulatow (* 1975), russisch-kanadischer Informatiker
 Erik Wladimirowitsch Bulatow (* 1933), russischer Maler
 Fliura Bulatowa (* 1963), sowjetisch-italienische Tischtennisspielerin
 Wladimir Grigorjewitsch Bulatow (1929–1976), sowjetischer Stabhochspringer